La famille Verri, nobles de Ravenne et Venise. 
 Quatre frères, milanais de naissance :
 Pietro Verri, (1728-1797), écrivain, philosophe, économiste et historien italien
 Alessandro Verri (1741-1816), écrivain, philosophe, économiste et homme politique italien
 Carlo Verri (1743-1823), agronome et homme politique italien
 Giovanni Verri (1745-1818), libertin milanais de la fin du , père présumé de l'écrivain Alessandro Manzoni